Geminação pode significar:

 Consoantes geminadas (Geminação), em fonética, quando duas consoantes iguais estão em sílabas diferentes, como na palavra italiana pappa, diferente de papa.
 Geminação de cidades, um acordo de cooperação entre cidades.
 Geminação ou Macla, em cristalografia, é o intercrescimento racional de dois ou mais cristais do mesmo mineral.
 Geminação (odontologia), anomalia caracterizada pelo germe dental se dividir durante o período de evolução, dando origem a uma coroa dupla e volume aumentado da coroa dental.

Desambiguação